Суперкубок ФАИ () — более не существующий футбольный турнир для 4 клубов Ирландии, квалифицировавшихся по результатам прошедшего сезона в международные турниры УЕФА. Всего было проведено 4 розыгрыша в июле, перед стартом нового сезона. Турнир состоял из двух полуфиналов и финала, в котором играли победители полуфиналов. Первый турнир проходил на нейтральном стадионе Мортон, а в 1999 и 2000 годах в шелбурновском Tolka Park. Первые три турнира состояли из двух полуфиналов на выбывание в борьбе за третье место, а победившие выходили в финал, в 2001 году играли в группе.

См. также 
 Кубок Президента Ирландии — турнир с 2014 года в традиционном формате суперкубка для 2 клубов.

Футбольные соревнования в Ирландии
Ирландия